Айса Идрисович Халидов (род. 10 ноября 1954 года, Текели, Талды-Курганская область, КазССР, СССР – чеченский учёный, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка Чеченского государственного университета с 1992 по 2016 г., в настоящее время профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Чеченского государственного педагогического университета .

Биография 
Айса Халидов родился 10 ноября 1954 года в Текели, расположенном в Талды-Курганской области Казахской ССР, где семья Халидовых жила после депортации чеченцев зимой 1944 года. Когда Айсе исполнилось полных 5 лет, семья вернулась на родину и обосновалась в селении Старая Сунжа, из которого были выселены родители.

В восьмилетнем возрасте начал обучение в местной Старосунженской средней школе. Окончив школу, в 1972 году поступил на филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета (специальность «Русский язык и литература, чеченский язык и литература»). После окончания с отличием университета  поступил в аспирантуру при кафедре русского языка Петрозаводского государственного университета имени О.В. Куусинена, в котором под руководством профессора З.К. Тарланова подготовил кандидатскую диссертацию "Полипрефиксальные глаголы в языке русского фольклора", защищенную в Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова в 1981 г.

С 1980 года работает в Чеченском государственном университете. В 2016 году избрал основным местом работы Чеченский государственный педагогический университет, в котором занимает должность профессора кафедры русского языка и методики его преподавания. Читает в обоих университетах курсы "Современный русский язык", "Сопоставительное языкознание/грамматика", "Основы филологического исследования", "Актуальные проблемы общей и русской грамматики", "Трудные вопросы русской морфологии".

Заведовал кафедрой русского языка Чеченского государственного университета с 1992 года по 2016 г..

В 1999 году в Институте языкознания АН Грузии защитил докторскую диссертацию "Общее и типическое в структуре и семантике чеченского простого предложения" по двум специальностям: по общему языкознанию (теории языка) и кавказским языкам. 

Под руководством А.И. Халидова защищены 6 кандидатских диссертаций и 2 докторские (научный консультант). 

С 2017 года действительный член Академии наук Чеченской Республики.

В настоящее время Айса Халидов является автором более 300 работ, среди них 18 книг, опубликованных в России и за ее пределами.

Примечания

Литература 
 Халидов А.И. Нахские языки в типологическом освещении. – Нальчик: "Эль-Фа", 2003. – 310 с.
Халидов А.И. Типологический синтаксис чеченского простого предложения. - Нальчик: "Эль-Фа", 204. – 271 с.
Халидов А.И. Очерки по типологии залога. – Нальчик: "Эль-Ф", 2006. – 109 с.
Халидов А.И. Очерки истории и типологии нахских языков. - Грозный: АН ЧР, 2008. - 371 с.
Халидов А.И. Введение в изучение кавказских языков. - Грозный: ЧГУ, 2008. – 479 с.
Халидов А.И. 
 
 
Халидов А.И. Языки и народы Кавказа: вопросы истории и типологии, социо-, этно- и эколингвистики.  – Тбилиси, Тбилисский гос. ун-т, «Универсал», 2018. – 441 с.
Халидов А.И. Языки и народы Кавказа: вопросы истории и типологии, социо-, этно- и эколингвистики. Издание 2-ое, дополненное и переработанное. – Махачкала: «Алеф», 2019. – 628 с.
Халидов А.И. Морфология современного русского языка. Часть I. (учебное пособие). - Махачкала, 1997. - 144 с.
Халидов А.И. Морфология современного русского языка. Часть II. (учебное пособие). – Грозный, 1998. - 151 с.
Халидов А.И. Русский язык в чеченской школе. Пособие для учителей. – Назрань: "Пилигрим", 2009. – 258 с.

Ссылки 
 Академия наук Чеченской Республики: Халидов Айса Идрисович
 Айса Халидов - «Развивая и сохраняя родной язык, мы укрепляем культуру народа»
Юдакин Анатолий. Ведущие языковеды кавказского региона. Энциклопедия.  Сер. "Ведущие языковеды мира. 2". - Москва, 2002.
Чеченцы в науке. Составитель Х.А. Аболханов.- Грозный: АО "Издательско-полиграфический комплекс "Грозненский рабочий", 2022.  - С. 213.

Лингвисты России
Выпускники Чеченского государственного университета
Доктора филологических наук
Кавказоведы России
Наховеды